Southern Air Transport bezeichnet:

Southern Air Transport (1929), eine US-amerikanische Fluggesellschaft
Southern Air Transport (1947), eine US-amerikanische Fluggesellschaft (1947–1998)